

Кетуба — місто, штат Північна Кароліна
 Кетуба — місто, штат Вісконсин
 Кетуба — селище, штат Огайо
 Кетуба — селище, штат Вісконсин